Colonia Anáhuac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Anáhuac, Chihuahua, Cuauhtémoc, 
 Colonia Anáhuac, Durango, Canatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar